Chikan (kinesiska: Ch’ih-k’an, Tchia-k’am, 赤坎, 赤坎区) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 360 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Chikan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhanjiang,  km nordväst om Chikan.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina